Ча́рне () — населённые пункты в Польше.

 Чарне (гмина Вельге) — село в Куявско-Поморском воеводстве;
 Чарне (гмина Дземяны) — село в Поморском воеводстве;
 Чарне (гмина Дубенинки) — село в Варминско-Мазурском воеводстве;
 Чарне (гмина Калиска) — село в Поморском воеводстве;
 Чарне (гмина Ожиш) — село в Варминско-Мазурском воеводстве;
 Чарне (гмина Плоты) — село в Западнопоморском воеводстве;
 Чарне (гмина Сенкова) — село в Малопольском воеводстве;
 Чарне (гина Скурче) — село в Поморском воеводстве;
 Чарне (гмина Филипув) — село в Подляском воеводстве;
 Чарне (город) — город в Поморском воеводстве;
 Чарне (гмина Часна) — село в Силезском воеводстве;

Другое 
 Чарне (гмина) — административная единица Горлицкоuj повята;
 Чарне (район Вислы) — район в городе Висла;
 Чарне (район Еленя-Гуры) — район в городе Еленя-Гура.